Mathy steht für:
 Mathy, Ort der Gemeinde Serrières-en-Chautagne, Département Savoie, Frankreich

Mathy ist der Familienname folgender Personen:
 August Mathy (1853–1931), deutscher Generalleutnant
 Cédric Mathy (* 1970), belgischer Radsportler 
 François Mathy (* 1944), belgischer Springreiter
 François Mathy Jr (* 1970), belgischer Springreiter 
 Heinrich Mathy (1883–1916), deutscher Marineoffizier, Fregattenkapitän und Luftschiffer
 Helmut Mathy (1934–2008), deutscher Historiker
 Ignaz Stanislaus von Mathy (1765–1832), deutscher römisch-katholischer Bischof
 Joseph Mathy (1944–1969), belgischer Radrennfahrer
 Karl Mathy (1807–1868), badischer Journalist und Politiker
 Mimie Mathy (* 1957), französische Komikerin und Schauspielerin
 Reinhold Mathy (* 1962), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Mathi
 Mati
 Matti